Ritschel ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Ritschel (* 1963), deutscher Fotograf und Alpinist
 Gabriele Ritschel (* 1961), deutsche Judoka
 Gerda Ritschel-Beurlin (1927–1989), deutsche Apothekerin
 Julia Ritschel (* 1984), deutsche Produzentin, Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Karl Heinz Ritschel (1930–2019), österreichischer Journalist und Publizist
 Manfred Ritschel (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Marc Ritschel (* 1975), deutscher Fußballspieler 
 Matthias Ritschel (* 1986), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Ritschl
 Rietschel
 Rietzschel